Paris Masters 2023 er en tennisturnering for mænd, der på grund af et sponsorat afvikles under navnet Rolex Paris Masters, og som bliver spillet indendørs på hardcourt-baner i Palais Omnisports de Paris-Bercy i Paris, Frankrig i perioden 1. - 7. november 2023. Det er den 38. udgave af Paris Masters, og den er sæsonens niende og sidste turnering på ATP Tour i kategorien Masters 1000.

Præmier 

Den samlede præmiesum for turneringen androg € ??? og fordelte sig som følger.

Herresingle

Hovedturnering 

Hovedturneringen har deltagelse af 56 spillere, der fordeler sig på:
 45 direkte kvalificerede spillere i form af deres placering på ATP's verdensrangliste pr. . september 2023 (seks uger før turneringens start).
 4 spillere, der havde modtaget et wildcard (WC).
 7 spillere, der havde kvalificeret sig til hovedturneringen fra kvalifikationsturneringen (Q).
 ??? lucky losere fra kvalifikationen (LL).

Resultater

Kvalifikation 

Kvalifikationen har deltagelse af 28 spillere, der spiller om de sidste syv ledige pladser i hovedturneringen.

Følgende spillere kvalificerede sig til hovedturneringen.

Følgende spillere gik videre til hovedturneringen som lucky losere.

Resultater

Herredouble 

Herredoublerækken har deltagelse af 24 par, der fordeler sig på:
 22 direkte kvalificerede par i form af deres placering på ATP's verdensrangliste.
 2 par, der har modtaget et wildcard.

Resultater

Eksterne henvisninger 
 Paris Masters  
 ATP Tour - Results - Paris Masters 2023

Noter 

2023
ATP Tour 2023